Групата е съставена от 18 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Добруджа (Добрич) и Миньор (Перник). Актуален шампион е ЦСКА „Червено знаме“.

Класиране 

Забележка:
 ЦСКА играе под името ЦСКА Червено знаме
 Ботев (Пловдив) играе под името КЦМ Ботев
 След края на сезона шампионът Ботев (Пловдив), Спартак (Пловдив) и Академик (Пловдив) от трета или по-долна дивизия са обединени в едно дружество под името Тракия (Пловдив) и продължава да се състезава през новия сезон в „А“ РФГ, наследявайки актива на Ботев (Пловдив). На мястото на Спартак (Пловдив) в „А“ РФГ влиза 3-тият в Южната „Б“ РФГ Марица (Пловдив).

Любопитно 
 Разликата в актива на шампиона Ботев (Пловдив) и този на последния в крайното класиране – Марек (Ст. Димитров/Дупница) е 17 точки или едва с една повече от броя на участвалите в първенството отбори, което го прави най-равностойното в историята на българския футбол.
 За пета поредна година шампионът на България е различен. Това е единственият подобен случай в историята на българския футбол.
 Първите 10 отбора в класирането са разделени помежду си само от една точка разлика.
 Първите четири отбора и седмият в класирането имат равен брой победи - по 13, а последният Марек (Ст. Димитров/Дупница) - само с пет по-малко.
 Никога дотогава, а и до момента, шампионът на България не е бил с толкова малко победи в първенство, което се състои от 30 или повече кръга.
 „Левски“ губи през есента на „Герена“ от бъдещия шампион „Ботев“ с 1:2. В следващите 203 шампионатни мача на своя стадион Левски няма да загуби от никого.

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Ботев (Пловдив)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1966/67
1966/67